Oneg Schabbat steht für:

 Oneg Schabbat, die Tarnbezeichnung für ein Archiv des Warschauer Ghettos
 ein geselliges Beisammensein während des Sabbats, siehe Sabbat #Freitag Abend